est un objet transneptunien de la famille des plutinos (en résonance 2:3 avec Neptune) découvert en 2011. Avec une magnitude absolue de 5,0, c'est très probablement une planète naine.

Histoire 
L'objet avait été découvert en 2011 et nommé , mais le Centre des planètes mineures, chargé de la numérotation officielle, a considéré cela comme une prédécouverte.

Références 

Planète mineure non numérotée
Plutino
Planète naine potentielle
Planète mineure découverte en 2015
Planète mineure prédécouverte en 2011
Objet céleste découvert par Pan-STARRS